Mačevanje na Mediteranskim igrama 2013. održavalo se 21. i 22. lipnja. Sportaši su se natjecali u šest disciplina po tri u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Kalendar

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; align-text:center;"
|-
|bgcolor=#3399ff| ● || Natjecanja|| bgcolor=#ffcc00| ●  ||Finala
|-

Osvajači odličja

Muškarci

Žene

Mediteranske igre 2013.
Međunarodna natjecanja u mačevanju